Neotrygon ningalooensis  — вид рода Neotrygon из семейства хвостоко́ловых отряда хвостоколообразных надотряда скатов. Эти рыбы обитают в восточной части Индийского у северного побережья Австралии. Они встречаются на глубине до 5 м. Максимальная зарегистрированная ширина диска 30 см. Грудные плавники срастаются с головой, образуя ромбовидный диск, ширина которого превосходит длину. Рыло слегка вытянутое и притуплённо. Довольно короткий хвост покрыт чередующимися чёрными и белыми полосами. На хвостовом стебле присутствуют вентральный и дорсальный кожные кили, а также 2 ядовитых шип. Окраска дорсальной поверхности диска жёлто-коричневатого цвета с многочисленными тёмно-оранжевыми и бледно-голубыми пятнышками. Вокруг глаз имеется характерная тёмная отметина в виде маски. На спине вдоль позвоночника пролегает ряд колючек, остальная кожа лишена чешуи.  

Подобно прочим хвостоколообразным Neotrygon ningalooensis размножаются яйцеживорождением. Эмбрионы развиваются в утробе матери, питаясь желтком и гистотрофом. Эти скаты не являются объектом целевого промысла. Вид страдает от ухудшения условий среды обитания.

Таксономия и филогенез 
Впервые новый вид был научно описан в 2010 году на основании данных, полученных во время исследования акул и скатов, обитающих у рифа Нингалу (по названию которого был присвоен видовой эпитет). Голотип и паратип представляют собой взрослых самов с диском шириной 30,2 и 29,1 см, пойманных на глубине 3 м (). 

Проведённый в 2012 году филогенетический анализ показал, что Neotrygon annotata и Neotrygon ningalooensis являются базальными членами клады рода Neotrygon. Кроме того, популяции, обитающие в   и в заливе Шарк, имеют существенные отличия в митохондриальной ДНК, указывающие на различное происхождение. Однако особи, принадлежащие к этим популяциям, схожи внешне и по маркерам ядерных ДНК, поэтому их продолжают относить к одному роду. Это генетическая дивергенция, вероятно, произошла из-за разделения популяций в связи  с изменением уровня моря. По некоторым оценкам это случилось около 11 млн лет назад в эпоху Миоцена либо 2—3 млн лет назад во время Плиоцена.

Ареал и места обитания 
Neotrygon ningalooensis являются эндемиками северного побережья Австралии. Они обитают от залива Шарк до вод, омывающих полуостров . Эти скаты встречаются исключительно на красноватом песчаном дне вокруг рифов на глубин не более 5 м.

Описание 
Грудные плавники этих скатов срастаются с головой, образуя ромбовидный плоский диск, ширина которого в 1,1 раза превышает длину, края плавников («крыльев») закруглены. Передний край слегка изгибается, треугольное мясистое рыло формирует тупой угол, кончик притуплённый. Расстояние от кончика рыла до рта равно 2,1—2,4 ширины рта. Длина ноздрей составляет 4—4,2, а шарина рта 8,1—10,5 ширины диска. Позади крупных выступающих глаз расположены большие брызгальца в виде полумесяца. На вентральной поверхности диска имеются 5 пар S-образных жаберных щелей, рот и тонкие, длинные ноздри. Между ноздрями пролегает лоскут кожи с бахромчатым нижним краем, разделённый на две лопасти. По углам мелкого рта имеются борозды и отростки, на дне ротовой полости также присутствуют 2 длинных отростка. Брюшные плавники узкие, треугольной формы. Количество лучей грудных плавников колеблется от 105 до 107. Общее количество позвонков 125—126.
 

Хвост кнутовидный, утончающийся к кончику. На дорсальной поверхности рядом с уплощённым основанием хвостового стебля расположены 2 шипа, соединённые протоками с ядовитой железой. Позади шипов на хвостовом стебле имеются хорошо развитые кожные складки, из которых вентральная длинная, а дорсальная короткая. Кожа в целом лишена чешуи, за исключением ряда выстроенных близко друг к другу вдоль позвоночника позади брызгалец 4—5 мелких колючек. Окраска дорсальной поверхности диска жёлто-коричневого цвета, края темнее. Диск усеян многочисленными мелкими и чёлкими оранжевыми и более крупными и размытыми бледно-голубыми пятнышками. Оранжевые пятнышки сконцентрированы по центру, тогда как голубые распространены равномерно. Вокруг глаз имеется характерная тёмная отметина в виде «маски», кроме того, позади брызгалец расположены два маленьких пятна. Хвост позади шипа покрыт чередующимися тёмными и светлыми полосами. Вентральная поверхность диска бледная. Максимальная зарегистрированная ширина диска 30 см.

Биология 
Эти скаты часто зарываются в грунт, оставляя на поверхности только глаза. Пятнистая окраска делает их малозаметными на фоне дна и прекрасно защищает от хищников. 

Подобно прочим хвостоколообразным Neotrygon ningalooensis  относятся к яйцеживородящим рыбам. Эмбрионы развиваются в утробе матери, питаясь желтком и гистотрофом.

Взаимодействие с человеком 
Neotrygon ningalooensis  не являются объектом целевого лова. Эти скаты страдают от ухудшения условий среды обитания. Их ареал частично лежит на территории морского заповедника Нигалу, что, потенциально, положительно сказывается на состоянии численности популяции. Данных для оценки Международным союзом охраны природы статуса сохранности вида недостаточно.

Примечания

Литература 
 .

Ссылки 
 

Хвостоколообразные
Рыбы Индийского океана
Животные, описанные в 2010 году